Korenita est un toponyme qui peut désigner :
 Korenita, une localité de Bosnie-Herzégovine située dans la municipalité d'Ugljevik et dans la République serbe de Bosnie ;
 Korenita, une localité de Serbie située sur le territoire de la Ville de Loznica, district de Mačva.